Batalla de Cholet, puede referirse a tres enfrentamientos militares sucedidos durante la Guerra de la Vendée:
 Primera Batalla de Cholet: sucedida el 15 de marzo de 1793, con victoria monárquica. 
 Segunda Batalla de Cholet: sucedida el 17 de octubre de 1793, con victoria republicana.
 Tercera Batalla de Cholet: sucedida el 8 de febrero de 1794, con victoria republicana.